Нік Метц (,  16 лютого 1914, Вілкокс —  24 серпня 1990) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1931 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 15 років, провів, захищаючи кольори команди «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 594 матчі в НХЛ, включаючи 76 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1942, 1945, 1947, 1948.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»